Владимир Ильич Молтенской (р. 21 июля 1950, село , Брянская область) — российский военный деятель, генерал-полковник (2002). Первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил России (с октября 2002). Доктор военных наук.

Биография 
Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище (1971), Академию бронетанковых войск (1982), Военную академию Генерального штаба (1996).

С 1971 года служил в Центральной группе войск (Чехословакия) и в Прикарпатском военном округе на должностях от командира взвода до командира батальона.

С 1982 года проходил службу на Дальнем Востоке в должностях начальника штаба танкового полка, командира танкового полка, начальника штаба — заместителя командира танковой дивизии, начальника центра подготовки специалистов танковых войск.

С июня 1993 года командовал 10-й гвардейской танковой дивизией в Западной группе войск (Германия).

С 1996 года — начальник штаба — первый заместитель командира; с марта 2000 года — командир 67-го армейского корпуса.

С февраля 2001 года — заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (СКВО) по чрезвычайным ситуациям.

С мая по сентябрь 2001 года исполнял обязанности командующего Объединённой группировкой федеральных войск (ОГВ) в Чечне на время отпуска командовавшего группировкой генерал-полковника Валерия Баранова.

С октября 2001 года по октябрь 2002 — командующий (ОГВ) в Чечне, оставаясь на должности заместителя командующего войсками СКВО.

В сентябре 2002 года назначен заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками.

С марта 2010 года — первый заместитель генерального директора, а с сентября 2012 года — директор Федерального агентства по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФАПРИД).

Член Правления Союза ветеранов Западной группы войск (ГСВГ) с 2013 года.

Женат, имеет сына.

Награды 
 Ордена:
 «За заслуги перед Отечеством» III степени с изображением мечей,
 «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей,
 «За военные заслуги»
 «За службу Родине в ВС СССР» III степени,
 Почётное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации»
 9 медалей.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками На сайте МО РФ

Выпускники Ташкентского высшего танкового командного училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники Второй чеченской войны